Simukka ist der Familienname folgender Personen:

 Päivi Simukka (* 1966), finnische Skilangläuferin
 Salla Simukka (* 1981), finnische Schriftstellerin